MFB es una sigla que puede referirse a:

En español 
 Miofibroblasto, fibroblasto especializado.
 Museo del Ferrocarril de Brañuelas, Castilla y León, España.
 IATA Code de Monfort Airport, Colombia

En otros idiomas 
 Banco Húngaro de Desarrollo, siglas en húngaro del Magyar Fejlesztési Bank.
 Fascículo prosencefálico medial, siglas en inglés de Medial Forebrain Bundle.
 Sistema de altavoz activo de alta fidelidad, siglas en inglés de Motional FeedBack.
 Monthly Film Bulletin, revista mensual del British Film Institute publicada entre febrero de 1934 y abril de 1991.

Siglas